Lucie peut faire référence à :
 Lucie, un prénom féminin ;
 Plusieurs saintes portent le nom de Lucie : voir .

Patronyme 

 Edward Lucie-Smith (1933-), poète, journaliste et critique d'art contemporain britannique.

Musique 

 Lucie, chanson de Daniel Balavoine.
 Lucie, chanson de Pascal Obispo.
 Autour de Lucie est un groupe de pop français.
 Voir les chansons francophones dont le titre contient le prénom Lucie.

Films

Documentaire 
 Lucie, après moi le déluge, documentaire français de Sophie Loridon (2019).

Fiction 
Lucie, série télévisée d'animation.
Charles et Lucie, film français.
Laissons Lucie faire !, film français.
L'Extravagante Lucie, série télévisée américaine.

Autres
 Lucie Village (Koeda chan en japonais), jouet japonais